CAN har flere betydninger:
 Den Andiske Sammenslutning
 Controller area network – en type mikrocontroller bus
 Can - en eksperimental rockgruppe dannet i 1968 i Tyskland.

Andet 
 ISO landekode for Canada
 IATA-lufthavnskode for Guangzhou Baiyun International Airport i Guangzhou, Kina